La Argentina  – poema di Martín del Barco Centenera del 1602
 La Argentina  – comune del dipartimento di Huila (Colombia)
 La Argentina (Antonia Mercé y Luque) – ballerina spagnola

Pagine correlate 
ARA La Argentina